Der Begriff Bundesgenossenkrieg bezeichnet mehrere Kriege im Altertum:

 Bundesgenossenkrieg (Attischer Seebund), 357–355 v. Chr., Krieg im Attischen Seebund mit dem Hegemon Athen gegen abfallende Bundesgenossen;
 Bundesgenossenkrieg (Hellenismus), 220–217 v. Chr., Krieg zwischen Makedonien und seinen Bundesgenossen und dem Aitolischen Bund und seinen Bundesgenossen
 Bundesgenossenkrieg (Rom), 91–88 v. Chr., Krieg italischer Stämme um das ihnen von der Römischen Republik verweigerte Bürgerrecht.